Geografie

Personen en personages

overige